Liou Che je jméno několika Číňanů:

 Liou Che (* 1952) – čínský komunistický politik, člen politbyra ÚV KS Číny a místopředseda vlády (státní rady) ČLR;
 Liou Che (Chan) (92–59 př. n. l.) – císař říše Chan po 27 dní roku 74 př. n. l., poté markýz z Chaj-chun;
 Liou Che (Severní Chan) († 310) – roku 310 císař státu Severní Chan.